Santa Cristina d'Aro – gmina w Hiszpanii, w prowincji Girona, w Katalonii
 Santa Cristina d’Aspromonte – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kalabria, w prowincji Reggio di Calabria
 Santa Cristina e Bissone – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Pawia
 Santa Cristina Gherdëina – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Trydent-Górna Adyga
 Santa Cristina Gela – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sycylia, w prowincji Palermo
 Santa Cristina de la Polvorosa – gmina w Hiszpanii, w prowincji Zamora, w Kastylii i León
 Santa Cristina de Valmadrigal – gmina w Hiszpanii, w prowincji León, w Kastylii i León